Een verkeersweg:
 N934 (België)
 N934 (Nederland), zie Provinciale weg 934

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing